Collani ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia von Collani (* 1951), Missionswissenschaftlerin
 Elart von Collani (1944–2017), deutscher Mathematiker
 Eva von Collani geb. Hoffmann (1886–n/a), deutsche Schriftstellerin
 Hans Collani (1908–1944), deutscher SS-Standartenführer der Waffen-SS
 Hugo von Collani (1849–1921), preußischer Generalleutnant
 Ilse von Collani (* 1909; † nach 1939), deutsche Schauspielerin
 Ingo von Collani (1900–1969), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Colani